В этой статье перечислены матчи женской сборной Узбекистана по футболу с 1995 по 2005 годы.

1995 год

1996 год 
 Игры не проводились

1997 год

1998 год 
 Игры не проводились

1999 год

2000 год 
 Игры не проводились

2001 год

2002 год 
 Игры не проводились

2003 год

2004 год 
 Игры не проводились

2005 год

Примечания

См. также 
 Матчи женской сборной Узбекистана по футболу 2006—2015

Ссылки 
 Отборочные игры Кубка Азии 2006 

Женский футбол
Женский футбол в Узбекистане